Diademospora är ett släkte av svampar. Diademospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diademospora